Шигин — русская фамилия.

Известные носители:

 Шигин, Анатолий Георгиевич (1922 — 1997) — советский учёный.
 Шигин, Борис Владиленович (род. 1952) — русский поэт, журналист, бард.
 Шигин, Владимир Виленович (род. 1958) — российский писатель-маринист.
 Иринарх (Шигин) (ум. 1806) — игумен Богородицкого Песоченского монастыря Костромской епархии Русской православной церкви.